Nossa Senhora, qui signifie « Notre-Dame » en portugais, peut désigner :

Portugal 
Nossa Senhora da Anunciada, paroisse civile de la municipalité de Setúbal, dans le district de Setúbal ;
Nossa Senhora da Boa Fé, paroisse civile de la municipalité d'Évora, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora da Conceição (« Notre-Dame de Conception ») :
Nossa Senhora da Conceição, paroisse civile de la municipalité d'Alandroal, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora da Conceição, paroisse civile de la municipalité d'Angra do Heroísmo, sur l'île de Terceira, dans la région autonome des Açores ;
Nossa Senhora da Conceição, paroisse civile de la municipalité de Vila Real, dans le district de Vila Real ;
Nossa Senhora da Expectação, paroisse civile de la municipalité de Campo Maior, dans le district de Portalegre ;
Nossa Senhora da Fátima :
Nossa Senhora da Fátima, paroisse civile de la municipalité d'Aveiro, dans le district d'Aveiro ;
Nossa Senhora da Fátima, paroisse civile de la municipalité d'Entroncamento, dans le district de Santarém ;
Nossa Senhora da Fátima, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, dans le district de Lisbonne ;
Nossa Senhora da Graça (« Notre-Dame de Grâce ») :
Nossa Senhora da Graça, paroisse civile de la municipalité de Nisa, dans le district de Portalegre ;
Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas, paroisse civile de la municipalité de Castelo de Vide, dans le district de Portalegre ;
Nossa Senhora da Graça do Divor, paroisse civile de la municipalité d'Évora, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora da Graça dos Degolados, paroisse civile de la municipalité de Campo Maior, dans le district de Portalegre ;
Nossa Senhora da Piedade (« Notre-Dame de Piété »), paroisse civile de la municipalité d'Ourém, dans le district de Santarém ;
Nossa Senhora da Tourega, paroisse civile de la municipalité d'Évora, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora da Vila, paroisse civile de la municipalité de Montemor-o-Novo, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora das Misericórdias (« Notre-Dame des Miséricordes »), paroisse civile de la municipalité d'Ourém, dans le district de Santarém ;
Nossa Senhora das Neves (« Notre-Dame des Neiges »), paroisse civile de la municipalité de Beja, dans le district de Beja ;
Nossa Senhora de Guadalupe, paroisse civile de la municipalité d'Évora, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora do Amparo, nom alternatif de Póvoa de Lanhoso, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, dans le district de Braga ;
Nossa Senhora do Bispo, paroisse civile de la municipalité de Montemor-o-Novo, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora do Loreto (« Notre-Dame de Lorette »), nom alternatif de Juromenha, paroisse civile de la municipalité d'Alandroal, dans le district d'Évora ;
Nossa Senhora do Ó de Aguim, nom alternatif d'Aguim, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, dans le district d'Aveiro ;
Nossa Senhora do Pópulo (« Notre-Dame du Peuple »), paroisse civile de la municipalité de Caldas da Rainha, dans le district de Leiria ;
Nossa Senhora do Rosário (« Notre-Dame du Rosaire ») :
Nossa Senhora do Rosário, paroisse civile de la municipalité de Calheta, sur l'île de São Jorge, dans la région autonome des Açores ;
Nossa Senhora do Rosário, paroisse civile de la municipalité de Lagoa, sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
Nossa Senhora dos Remédios (« Notre-Dame des Remèdes »), paroisse civile de la municipalité de Povoação, sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores.